Wateren
 Altneckar (Beihingen)
 Altneckar (Esslingen)
 Altneckar (Heilbronn)
 Altneckar (Horkheim)
 Altneckar (Lauffen)
 Altneckar (Neckarsulm)
 Altneckar (Ladenburg)
 Altneckar (Wieblingen), stroomafwaarts van Heidelberg

Natuurgebieden
 Altneckar Horkheim
 Altneckar und Pleidelsheimer Wiesental
 Unterer Neckar: Altneckar Heidelberg-Wieblingen
 Unterer Neckar: Altneckar Wörth-Weidenstücker
 Unterer Neckar: Altneckarschleife-Neckarplatten